

Codici
 gfk – codice ISO 639-3 della lingua patpatar

Materiali
GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) vetroresina

Altro 
 GfK (Growth from Knowledge) – istituto di ricerche di mercato globali